Adolf Fredrik V av Mecklenburg-Strelitz (dopnamn: Adolf Friedrich August Viktor Ernst Adalbert Gustav Wilhelm Wellington), född 22 juli 1848 i Neustrelitz, död 11 juni 1914 i Berlin, var regerande storhertig av Mecklenburg-Strelitz från 1904 till 1914.

Han var son till sin företrädare på tronen, storhertig Fredrik Vilhelm II av Mecklenburg-Strelitz.

Adolf Fredrik V var mer liberalt sinnad än sin företrädare och under sin tid på tronen försökte han få en skriven författning för sitt land då Mecklenburg-Strelitz och grannen, Storhertigdömet Mecklenburg-Schwerin, var de enda staterna i det Tyska riket som ännu saknade det, men han stötte på motstånd från adeln.

Barn 
Han gifte sig i Dessau 1877 med prinsessan Elisabeth av Anhalt (1857-1933), dotter till Fredrik I av Anhalt och Antoinette av Sachsen-Altenburg.

 Marie (1878-1948); gift 1:o 1899 (skilda 1908) med greve Georg Jametel (1859-1944); gift 2:o i Neustrelitz 1914 med Julius Ernst av Lippe (1873-1952) 
 Jutta (1880-1946); gift i Cetinje 15 juli 1899 med Danilo av Montenegro (1871-1939) 
 Adolf Fredrik VI av Mecklenburg-Strelitz (1882-1918), storhertig av Mecklenburg-Strelitz 1914-1918; begick självmord strax utanför Neustrelitz i februari 1918. Regentskapet för Mecklenburg-Strelitz gick då över till huset Mecklenburg-Schwerin.
 Karl Borwin (1888-1908), drunknade under familjens semester i St. Augustin, Frankrike.

Antavla

Referenser

Externa länkar 

Hertigar av Mecklenburg
Födda 1848
Avlidna 1914
Män